Rockford bezeichnet

Orte im Vereinigten Königreich:
 Rockford (Hampshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Rockford (Alabama), im Coosa County
 Rockford (Idaho), im Bingham County
 Rockford (Illinois), im Winnebago County
 Rockford (Indiana), im Jackson County
 Rockford (Iowa), im Floyd County
 Rockford (Michigan), im Kent County
 Rockford (Minnesota), im Wright und im Hennepin County
 Rockford (Missouri)
 Rockford (Nebraska), im Gage County
 Rockford (North Carolina), im Surry County
 Rockford (Ohio), im Mercer County
 Rockford (Oregon)
 Rockford (Tennessee), im Blount County
 Rockford (Washington), im Spokane County
 Rockford (West Virginia)
 Rockford Bay, im Kootenai County, Idaho
 Rockford Beach, im Jefferson County, Missouri

Sonstiges:
 eines Detektivs in der Fernsehserie Detektiv Rockford – Anruf genügt
 der Name der Hauptfigur im Computerspiel Boulder Dash
 eines Herstellers von Car-HiFi-Systemen, siehe Rockford Fosgate
 der Name einer geplanten US-Automarke (1903), siehe Rockford (Automobil)
 ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Rockford Automobile & Engine Company
 einer Bochumer Musikgruppe, siehe Rockford Kabine
 Bistum Rockford, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Rockford, Illinois

Siehe auch:
 New Rockford (Begriffsklärung)
 Roquefort